Лю Сяньи́н (; 8 июля 1977, Гирин) — китайская биатлонистка, призёр Чемпионата мира 2005 года в Хохфильцене.

Общая информация

Спортивная карьера 
Лю начала заниматься биатлоном в 1992 году, а на международном уровне выступает с 1999 года. Улучшая год от года свои показатели, в сезоне 2003/2004 Лю Сяньин заняла 16 место в общем зачёте Кубка мира — невиданный результат для китайских биатлонисток. Следующий сезон оказался для неё ещё более успешным: она стала вице-чемпионкой мира в гонке преследования и заняла шестое место в общем зачёте Кубка мира. В дальнейшем наблюдался некоторый спад в её результатах.

Приняла участие в соревнованиях по биатлону в рамках зимних Всемирных военно-спортивных игр 2010 года, где выиграла два «серебра»: в командном зачёте спринта и в гонке патрулей.

Сводная статистика

Сезоны кубка мира

Лучшие гонки в кубке мира

Эстафетные гонки за сборную

Выступления на чемпионатах мира и Олимпиадах

Примечания

Ссылки 
 Профиль IBU

Персоналии по алфавиту
Биатлонисты по алфавиту
Родившиеся 8 июля
Родившиеся в 1977 году
Биатлонисты Китая
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 1998 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2010 года